Battaglia di Salamina in Cipro – combattuta nel 496 a.C. nel corso della rivolta ionia
 Battaglia di Salamina in Cipro – combattuta nel 450 a.C. nel corso delle guerre della lega delio-attica
 Battaglia di Salamina in Cipro – combattuta nel 306 a.C. nel corso delle guerre dei diadochi tra Tolomeo I e Demetrio I Poliorcete